Holy Family Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Holy Family Church (Illinois), ID-Nr. 03000780
 Holy Family Church (Nebraska), ID-Nr. 86001715

Siehe auch:
 Church of the Holy Family
 Heilige-Familie-Kirche, Kirchen mit dem Patrozinium der Heiligen Familie